«Экскалибур» () — фильм 1981 года режиссёра Джона Бурмена в жанре фэнтези. Это экранизация легенд о короле Артуре и его рыцарях, в первую очередь романа «Смерть Артура» Томаса Мэлори. Фильм считается одной из лучших и наиболее близких к первоисточнику экранизаций «артурианы», хотя во многих деталях всё же отходит от книги. 

Бурмен поставил фильм после того, как сорвался его проект экранизации «Властелина колец» и, по слухам, использовал для фильма некоторые наброски дизайнов из неснятого проекта. Роли сыграли Найджел Терри (Артур), Никол Уильямсон (Мерлин), Хелен Миррен (Моргана), Роберт Эдди (Мордред) и другие. Производство компании «Орион», США. Фильм получил премию Каннского кинофестиваля за особые художественные достоинства (1981) и был номинирован на «Оскар» за лучшую операторскую работу (1981).

Сюжет

В ролях 

 Найджел Терри - Король Артур
 Хелен Миррен - фея Моргана
 Кей Макларен - старая фея Моргана.
 Барбара Бирн - молодая Моргана
 Николас Клей - сэр Ланселот
 Чери Лунги - королева Гвиневра
 Пол Джеффри - сэр Персиваль
 Никол Уильямсон - Мерлин
 Корин Редгрейв - герцог Корнуолла
 Патрик Стюарт - король Лодегранс
 Кит Бакли - сэр Уриен
 Клайв Свифт  - сэр Эктор
 Лиам Нисон - сэр Гавейн
 Габриэль Бирн - король Утер Пендрагон
 Роберт Эдди - принц Мордред (во взрослом возрасте)
 Чарли Бурман - молодой Мордред
 Кэтрин Бурман - Игрэйна, герцогиня Корнуольская
 Киаран Хайндс - король Лот
 Найл О'Брайен - сэр Кей

Критика

Награды

Художественные особенности 

В 1981 году, когда Лиам Нисон и Гэбриэл Бирн играли в ролях второго плана, на сравнительно маленький бюджет был снят потрясающий фильм по легенде о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Со знаменитой «сбитой» прыгающей камерой, которую почему-то назвали изобретением Спилберга в «Рядовом Райане». С высокохудожественной операторской работой, красочными и сюрреалистичными кадрами (во многом обязаными тому, что почти все планы сняты через светофильтры). С отличной музыкой, прекрасными боевыми сценами, настоящим драйвом, не снижающим напряжения даже к концу 2,5-часовой ленты… Но главным достоинством фильма является его глубокий символизм, это действительно экранизация мифа, повествование о вечных ценностях, страхах, метаниях, о пути героя, испытаниях, о глубинной психологии.

За основу взята классическая версия романа сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура». Здесь и непреодолимая похоть короля Утера, и смерть лорда Корнуэла, и юный Артур — оруженосец сэра Кея, и конечно же, волшебный меч власти — Экскалибур, и король Артур, уплывающий на лодке в неведомые дали.

Мерлин в этой постановке — то колдун, то мошенник, то философ, но кем бы он ни был — он всегда интересен. Клубок страсти и предательства, который привел Артура к прозрению, помещение Экскалибура в камень и восхождение Артура в Камелот, после того как он извлёк меч, — все это сопровождается беспокойством и мрачными деяниями.

Легендарный король Артур — просто человек с присущими ему слабостями и заблуждениями. Он мечется между желанием быть просто мужем и королём, перед законом которого равны все. И он умеет прощать, как простил неверную жену и любимого рыцаря Ланселота.

Интересна линия Моргана-Мерлин. Дочь убитого лорда Корнуэла и его обманутой Утером жены, леди Игрейн, мечтает стать колдуньей, просит Мерлина научить её всему тому, что он знает сам, и в результате Моргана побеждает, восклицая — «Я найду человека и стану матерью бога».

Сын Морганы и Артура, плод кровосмесительной любви — Мордред — рождён для убийства. С малых лет этот ребёнок жесток и беспощаден, мать наставляет его на путь войны и крови, дарит сыну магические золотые доспехи, делающие его неуязвимым для оружия, созданного человеком. Но колдунья не учла того, что выкованное ею орудие убийства, её сын, может обернуться против неё самой. Жестокий и бессердечный, Мордред убивает мать перед решающим боем.

Экскалибур — эпос о рыцарях, о становлении самого понятия рыцарства, о раннем средневековье, о смене язычества христианством, о любви, верности и мужестве. Изысканное, почти идеальное сочетание боевика, романтики, фантазии и философии. Для натурных съёмок были выбраны застывшие во времени живописнейшие пейзажи Ирландии.

Примечания

Ссылки 

 Фотогалерея «Экскалибура»
 Фотогалерия Мордреда
  «Смерть Артура», Томас Мелори
 
 Excalibur 1981 — Mordred (Robert Addie)

Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы об артуриане
Экранизации романов Великобритании‎
Фильмы Великобритании 1981 года
Фильмы об инцесте
Фильмы Orion Pictures